Херсоне́с (, букв. «півострів»):

Історичні поселення 
 Херсонес, також Херсонес Таврійський — давньогрецьке місто-держава в південно-західній частині Криму (на території сучасного Севастополя)
 Давній Херсонес — давньогрецьке місто-держава, яке, за свідченням Страбона, було засноване раніше Херсонесу Таврійського.
 Зенонів Херсонес — античне місто-фортеця в кримській частині Боспорського царства, що було розташоване за 17 км на захід від міста Пантікапей.

Музей 
 Національний заповідник «Херсонес Таврійський» —  музей, відкритий 1892 на базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу.

Топоніми 
 Херсонес — село, Донецька область, Нікольський район
 Херсонес — найзахідніший мис Гераклейського півострова та адміністративної території міста Севастополя, що розташований на території Гагарінського району.
 Херсонес Геллеспонтійський — півострів, тепер Галіполі в Туреччині.

Інше 
 Херсонес — 3-щогловий вітрильний корабель Керченського морського технологічного держуніверситету
 Херсонес (порт) поблизу острова Псара
 Херсонеський маяк —  маяк на мисі Херсонес.
 Херсонес (аеродром) —  недіючий аеродром в Севастополі, поблизу мису Херсонес.

Примітки